Ideal (ética) — princípio ético
 Ideal (Geórgia) — cidade
 Ideal (jornal) — jornal espanhol
 Ideal (álbum) — da banda Alice Nine

Matemática 
 Ideal (teoria dos anéis) — subconjunto especial de um anel
 Ideal (teoria da ordem)

Brasil 
 Ideal (Ipatinga) — bairro

Clubes de futebol 
 Ideal Club — antigo clube de São Carlos, São Paulo
 Esporte Clube Ideal — antigo clube de Pelotas, Rio Grande do Sul

Ver também 
 Idealismo

Desambiguações de clubes